Wase bezeichnet:

 Wase (Dali) (挖色镇), Großgemeinde der Stadt Dali in der chinesischen Provinz Yunnan
 Wase (Nigeria), Local Government Area im nigerianischen Bundesstaat Plateau
 Wase (Fluss), Fluss in Nigeria